Borak - selo kraj Omiša
Borak (Drvenik Mali), mjesto na Drveniku Malom
Borak (arheološko nalazište) u Vinjanima Gornjim
Borak (Skender Vakuf, BiH) - naselje u BiH
Borak (Široki Brijeg, BiH)